Шабалин — русская и бурятская фамилия.

Шабалин

А 
 
 Шабалин, Алексей Васильевич (1947—2008) — советский и российский терапевт, геронтолог, член-корреспондент РАМН, профессор.
 Шабалин, Анатолий Андреевич (род. 1946) — белорусский архитектор, шашечный композитор, лауреат Государственной премии Белоруссии.
 Шабалин, Аркадий Васильевич — советский и российский конструктор

Б 
 Шабалин, Борис Сергеевич (1916—1962) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

В 
 Шабалин, Вадим Иванович (род. 1931) — советский, российский дипломат.
 Шабалин, Василий Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Шабалин, Виктор Иванович (1912—1979) — советский учёный в области сварки и усталости металлов, доктор технических наук.

Г 
 Шабалин, Гавриил Андреевич (1795—1826) — русский штаб-лекарь, автор ряда трудов по медицине.
 Шабалин, Геннадий Александрович (1938—2017) — советский контр-адмирал.

Е 
 Шабалин, Евгений Павлович (род. 1936) — советский и российский учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства РФ в области науки и техники.

М 
 Шабалин, Максим Андреевич (род. 1982) — российский фигурист.

Н 

 Шабалин, Николай Дмитриевич (1906—1998) — марийский советский партийный деятель.

П

С 
 Шабалин, Семён Иванович (1898—1961) — советский партийный, военный и государственный деятель, генерал-майор.
 Шабалин, Сергей Борисович (род. 1971) — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (фехтование).

Э 
 Шабалин, Эдуард Николаевич (1932—2013) — советский организатор производства, заслуженный работник промышленности СССР.

Я 
 Шабалин, Яков Семёнович (1869—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Вятской губернии.



Топоним 
 Шабалин Починок — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.

См. также 
 
 Шибалин
 Шаталин

Примечания